

Personne 
 Margaret Moth, femme cameraman dans pays en guerre

Bateaux 
 Moth (bateau)
 Europe (bateau), parfois nommé « Moth Europe »

Avions 
 De Havilland DH.82 Tiger Moth, avion biplan

Musique 
 Funeral Moth, groupe de funeral doom metal japonais formé en 2005.